Линденштрассе ( — Липовая улица):

 Линденштрассе (Берлин) — улица в берлинском районе Кройцберг в Германии.
 Линденштрассе (Ильменау) — улица в городе Ильменау в Германии.
 Линденштрассе (телесериал) — немецкая мыльная опера, выходящая с 1985 года по сегодняшний день.

См. также 
 Унтер-ден-Линден
 Липовая улица
 Липовая аллея
 Липовый переулок